Scion steht für:
 Scion (Automarke), eine ehemalige Marke des Toyota-Konzerns
 Scion (Comic), eine Comic-Serie von CrossGen Comics
 Scion (Rollenspiel)
 Scion Audio/Visual (Scion AV), ein US-Musiklabel von der ehemaligen Automarke Scion 
 New Zealand Forest Research Institute, ein neuseeländisches Forschungsinstitut, dass unter dem Namen Scion auftritt

SCION steht für:
 SCION (Protokoll), ein Internetprotokoll

Abkürzung